Ця стаття містить інформацію про стадію плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА 2013–2014.

У плей-оф взяли участь 16 клубів, що зайняли перші два місця в групах на груповому етапі і розпочнеться 18 лютого 2014 року, а завершиться 24 травня 2014 фіналом в на «Ла Луж» в Лісабоні, Португалія.

Вказаний час: до 30 березня — CET (UTC+1), після цього — CEST (UTC+2).

Календар 
Усі етапи жеребкування відбудуться у Ньйоні, Швейцарія.

Формат 
Плей-оф включає шістнадцять команд, які кваліфікувалися в цей етап як переможці та клуби, що зайняли другі місця у кожній з восьми груп на груповому етапі.

Кожен двобій, крім фіналу, складається з двох матчів, де кожна команда грає по одному матчу вдома. Команда, яка забиває більше голів за сумою двох матчів проходить в наступний раунд. Якщо забито однаково голів, то діє правило голу на чужому полі, тобто та команда, яка забиває більше голів на виїзді, проходить далі. Якщо і цей показник рівний, то грається тридцять хвилин додаткового часу, який ділиться на дві п'ятнадцятихвилинних тайми. Правило виїзного гола також застосовується під час додаткового часу, тобто, якщо є голи, забиті в додатковий час і загальний результат як і раніше рівний, команда гостей проходить далі. Якщо не забито жодного гола в додатковий час, переможець визначається в післяматчевих пенальті. Фінал складається з одного матчу. Якщо наприкінці основного часу фіналу рахунок рівний, то назначається додатковий час, а потім і післяматчеві пенальті, якщо рахунок лишається рівним.

Кваліфіковані команди 
У 1/8 фіналу переможці восьми груп вісім є сіяними і кожен з них отримає в жереб несіяну команду, яка в груповому етапі зайняла друге місце. При цьому сіяна команда другий матч проводить вдома. Команди з однієї групи чи однієї країни не можуть потрапити один на одного. З чвертьфіналу жеребкування стає повністю сліпим.

Сітка турніру

1/8 фіналу 

Жеребкування відбулося 16 грудня. Перші матчі будуть зіграні 18, 19, 25 і 26 лютого, матчі відповіді — 11, 12, 18 і 19 березня 2014 року.

|}

1/4 фіналу 
Жеребкування відбулося 21 березня. Перші матчі будуть зіграні 1 та 2 квітня, матчі відповіді — 8 та 9 квітня 2014 року.

|}

Півфінали 
Жеребкування відбулося 11 квітня. Перші матчі будуть зіграні 22 та 23 квітня, матчі відповіді — 29 квітня та 30 квітня 2014 року.

|}

Перші матчі

Другі матчі 

Реал переміг 5-0 за сумою двох матчів.

Атлетіко перемогло 3-1 за сумою двох матчів.

Фінал 

Фінал відбувся 24 травня на стадіоні «Да Луж» в Лісабоні.

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка Ліги Чемпіонів на сайті УЄФА

Ліга чемпіонів УЄФА 2013—2014